Theodor Brinek (1898–1974)
 Theodor Brinek (1921–2000)